hrabstwo Lane (ang. Lane County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Lane (ang. Lane County) w USA, w stanie Oregon